Лорансен ():

 Мари Лорансен (1883—1956) — французская художница и гравёр.
 Лорансен (настоящее имя Поль Эме Шапель; 1802 или 1806—1890) — французский драматург.